Tryphosella är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Bonnier 1893. Tryphosella ingår i familjen Lysianassidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Tryphosella